Т-Сентрален - название станций метро Стокгольмского метрополитена:
 Т-Сентрален (станция метро, Синяя линия) - на Синей линии.
 Т-Сентрален (станция метро, Красная и Зелёная линии) - на Красной и Зелёной линии.